Да́нни Ла́тца (; , , ФРГ) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Шальке 04».

Карьера 

В пять лет записался в местную школу «Арминия Юкендорф», откуда в 9 лет перешёл в основную футбольную школу города — «Шальке». В 2007 году стал игроком второй команды «Шальке 04», откуда в 2008 году стал получать приглашения в основную команду. Первый матч в Бундеслиге сыграл 14 февраля 2009 года против «Бохума». На 83-й минуте он заменил Левана Кобиашвили. Тот матч тогда закончился со счётом 2:1 в пользу «Бохума». В сезоне 2009/10 попал в заявку, но участия в чемпионате не принимал, попав лишь один раз в запас.

1 июля 2011 года Латца перешёл в «Дармштадт 98».

В сезоне 2015/16 Данни Латца стал игроком «Майнца». В июне 2017 года Латца продлил контракт с клубом до 30 июня 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль Данни Латца на сайте weltfussball.de
 Профиль Данни Латца на сайте dfb.de
 Профиль Данни Латца на сайте kicker.de

Футболисты Германии
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Дармштадт 98»
Игроки ФК «Бохум»
Игроки ФК «Майнц 05»